volterrani – relativi a Volterra
 Egisto Volterrani – architetto, traduttore, scenografo, cuoco e intellettuale italiano
 Volterrano Volterrani – scultore italiano

Pagine correlate

 Volterrano (disambigua)